Toto je seznam měst v Japonsku.

Zdaleka největší aglomerací v Japonsku je Tokio, kde 1. ledna 2006 žilo 36 769 213 obyvatel, což představuje asi 30% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel (názvy v latince i kandži), výsledky sčítání obyvatelstva (SO) z let 1995, 2000 a 2005 (1. října) a prefektury, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v politických hranicích bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Hvězdičkou (*) jsou označena správní střediska prefektur.

(SO = sčítání obyvatelstva)

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí
 Seznam měst v Číně
 Seznam měst v Jižní Koreji
 Seznam měst v Rusku
 Seznam měst v Severní Koreji

Externí odkazy 
 Japonský statistický úřad
 City Population - největší japonská města
 World Gazetteer - největší japonská města

 
Japonsko
Města